Ctenospondylus es un género de pelicosaurios con alrededor de 3 metros de longitud, que vivieron desde finales del Carbonífero hasta el Pérmico Inferior. Sus fósiles fueron encontrados en los Estados Unidos en los estados de Ohio y Tejas. Era un carnívoro que podía capturar presas cercanas a su tamaño. Ctenospondylus tenía una cola larga, espinas dorsales cortas y un cráneo muy aplanado y angosto con mandíbulas grandes de dientes afilados. Debido a su gran tamaño, probablemente se trató del superdepredador en su medio, y pudo haber competido con otros depredadores como el Dimetrodon por comida. Como los demás esfenacodóntidos, estaba relacionado de cerca con el Dimetrodon. En Ohio (Estados Unidos) se han encontrado fósiles de cerca a especies de Dimetrodon, Edaphosaurus, Ophiacodon, y Eryops.

Filogenia 
Cladograma según Fröbisch et al., 2011:

Galería

Véase también
 Lista de pelicosaurios

Referencias 

Ctenospondylus en The paleobiology Database

Enlaces externos 

Sphenacodontidae
Sinápsidos del Carbonífero
Sinápsidos del Pérmico
Sinápsidos de América del Norte